Graberje je lahko:
 Graberje Ivanićko (Hrvaška)
 Graberje (Hrvaška)